George Younger (1931-1923) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. wicehrabia Younger of Leckie
 George Younger (1931-2003) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w rządach Margaret Thatcher, 4. wicehrabia Younger of Leckie

Zobacz też